Artin ist ein armenischer, kurdischer, alt persischer und persischer männlicher Vorname, der u. a. in der Türkei und im Iran sowie als Familienname vorkommt.
Artin war der Name des siebten Königs der Median in Altpersien. Artin bedeutet gerecht.

Namensträger

Vorname 

 Artin, Name des siebten Königs der Median in Altpersien
 Artin Boşgezenyan, armenischstämmiger Politiker im Osmanischen Reich
 Artin Penik (1921–1982), christlicher Türke armenischer Herkunft

Familienname 
 Emil Artin (1898–1962), österreichischer Mathematiker
 George Artin (* 1941), irakischer Radrennfahrer
 Michael Artin (* 1934), US-amerikanischer Mathematiker

Siehe auch 
 Artinsches Reziprozitätsgesetz
 Artin-Schreier-Theorie
 Satz von Artin-Rees

Einzelnachweise 

Männlicher Vorname
Familienname
Persischer Personenname